

Cinema e tv
Mary H. O'Connor (o Mary O'Connor) – sceneggiatrice e attrice del cinema muto (1872-1959)

Sport
Mary O'Connor – atleta, nata nel 1955

Scrittrici
Mary Flannery O'Connor – scrittrice USA
Mary Murillo (nata Mary O'Connor) – attrice di origine inglese, diventata scrittrice